Настільний комп'ютер — форм-фактор комп'ютера
 Стільниця — метафора інтерфейсу людино-машинної взаємодії, що нагадує робочий стіл